Isn't It Time (The Babys), nummer van The Babys uit 1977
 Isn't It Time (The Beach Boys), nummer van The Beach Boys uit 2012